Нкомо — фамилия. Известные носители:
 Нкомо, Джон (1934—2013) — государственный деятель Зимбабве, занимал должность вице-президента страны с 13 декабря 2009 по 17 января 2013 года.
 Нкомо, Джошуа (1917—1999) — зимбабвийский политический и государственный деятель, один из лидеров борьбы за независимость Южной Родезии и основателей Республики Зимбабве.